Dunaújváros beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Dunaújváros
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Dunaújváros
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Dunaújváros

Siehe auch:

Dunaújváros FC